

Малковиці — село в гміні Конти-Вроцлавські Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Малковичі (Малковиці) — село в гміні Орли Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства